Станислав Фёдорович Кирилюк (1 декабря 1924 ― 28 октября 1993) ― советский и российский журналист, радиорепортёр, редактор Арзамасской городской редакции радио, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Арзамаса (1990).

Член Союза журналистов СССР, а позже — Союза журналистов России (с 1992 года).

Биография 
Станислав Фёдорович Кирилюк родился 1 декабря 1924 года в посёлке Новопокровском Мордовского района Воронежской области. Его отец подвергся репрессиям. В 1937 году семья переехала на постоянное место жительство в Арзамас.

После окончания школы, в 1942 году, во время Великой Отечественной войны стал работать инструктором противовоздушной химической обороны (ПВХО) в вагонном депо. В конце сентября 1942 года был призван в Красную армию и отправился на фронт, оказался в Кронштадте. В конце декабря 1942 года был награждён — медалью «За оборону Ленинграда».

В январе 1944 года был принят кандидатом в члены КПСС и назначен комсоргом миномётного дивизиона. Стоял на защите северо-западного рубежа нашей Родины. В 1945 году был переведён на Черноморский флот, стал секретарём комсомольской организации. Служил в 7-й Севастопольской бригаде морской пехоты Черноморского флота.

В 1947 году возвращается в Арзамас, уволившись из Красной армии в запас. До 1954 года работал в должности преподавателя в педагогическом училище Арзамаса. С 1954 по 1955 годы работал инспектором в Областном отделе народного образования Арзамаса.

С 1955 года начинает работу в журналистике, становится редактором Областного комитета по радиовещанию города Арзамаса. С 1957 по 1993 годы трудиться в должности — редактора, старшего редактора Арзамасской городской редакции радио Горьковского комитета по ТВ и РВ.

С его приходом в городскую редакцию, последняя постоянно занимала первые места среди районных редакций по содержанию материалов, по качеству освещения, по выбору тем. Он обладал талантом просветителя, покорял слушателей своей эрудицией, высокой культурой общения с аудиторией. Автор семи книг, одна из которых вышла посмертно.

Был корреспондентом ТАСС, членом Всероссийского общества охраны памятников. В 1976 году удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Решением Арзамасского городского Совета от 9 мая 1990 года удостоен звания «Почётный гражданин города Арзамас».

Проживал в городе Арзамасе. Умер 28 октября 1993 года. Похоронен на Тихвинском кладбище.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
 Медаль «Ветеран труда»
 другими медалями
 Заслуженный работник культуры РСФСР
 Почётный гражданин города Арзамаса (09.05.1990)

Память 
 7 мая 1994 года в Арзамасе на улице Кирова открыта мемориальная доска в память о заслуженном человеке.

Примечания

Ссылки 
 Станислав Фёдорович Кирилюк 
 Биография Кирилюк С.Ф.

Почётные граждане Арзамаса
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза журналистов России
Военные химики Великой Отечественной войны
Миномётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Тихвинском кладбище